Fernando Barreto, compositor brasileiro.
Fernando Barreto, boxeador/pugilista brasileiro.